

Patronyme

Baudouin Yvart (1611-1690), peintre français ;
Joseph Yvart (1649-1728), son fils, peintre français ;
Victor Yvart (1763-1831), agronome français ;
Charles-Auguste Yvart (1798-1873), vétérinaire français ;
Jacques Yvart (1940-), chanteur français.

Toponyme

Rue Yvart, rue du  de Paris.